Алмаагаш — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Алмаагаш — село в Индерском районе Атырауской области.
 Алмаагаш — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.